Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1980 de l’US Open de tennis qui est disputé du 25 août au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Billie Jean King et Martina Navrátilová battent Pam Shriver et Betty Stöve en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem et de leur  sur le circuit WTA.

Parcours 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1980
US Open Double dames
Tennis aux États-Unis en 1980
Tennis en août 1980
Tennis en septembre 1980